Dalhems distrikt kan syfta på:

Dalhems distrikt, Gotland
Dalhems distrikt, Småland

Se även
Dalhems församling
Dalhems socken